Lista över 17 kommuner i storstadsområdet Cagliari i Italien. Storstadsområdet bildades 1 januari 2017 av en del av kommunerna i den tidigare provinsen Cagliari. Resterande kommuner i provinsen Cagliari blev del av provinsen Sydsardinien.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor

 
Kommuner i storstadsområdet Cagliari